Amerikai Egyesült Államok
 Agate (Colorado)
 Agate (Észak-Dakota)
 Agate (Nebraska)
 Agate Beach (Oregon)